Козельков — фамилия; имеет женскую форму Козелькова.

Известные носители 
 Козельков, Георгий Владимирович (1908—1961) — советский инженер, лауреат Ленинской премии.
 Козелькова, Елена Георгиевна (род. 1937) — советская и российская актриса театра и кино.